Eerste Slag om Mesen, 1914
Tweede Slag om Mesen, 1917